Transmutatie kan betekenen:

 In de scheikunde en natuurkunde:
 transmutatie (alchemie), de verondersteld mogelijke omzetting van het ene scheikundig element naar het andere; 
 transmutatie (kernfysica), in de radiochemie en kernfysica de omzetting van het ene isotoop of scheikundig element naar het andere door een spontane of kunstmatige kernreactie.
 dimensietransmutatie, een natuurkundig mechanisme dat een dimensieloos getal in een getal met een dimensie omzet.

 In de biologie:
 transmutatie van soorten, een hypothese die stelt dat soorten veranderlijk zijn. Zie transformisme.
 biologische transmutatie, een vorm van scheikundige transmutatie die volgens bepaalde geleerden binnen organismes plaats kan vinden.